Olivier Pla

Localidades

Plá

Le Pla

Outros
Super Plá
Piloto de linha aérea (PLA)

Desambiguação